

События 
 Персы подчиняют своей власти Кипр.

Римская республика 
 Консулы: Авл Семпроний Атратин и Марк Минуций Авгурин.
 Освящение храма Сатурна и учреждение в Риме праздника Сатурналий.

Китай 
 13-й год по эре правления луского князя Дин-гуна.
 Весной князья Ци и Вэй остановились лагерем в Чуй-цзя.
 Летом в Лу построен сад Шэ-юань, и была большая охота в Би-пу.
 Вэй и Ци заключили союз и хотели привлечь Цао, но то отказалось, и летом вэйский полководец Гун Мэн-коу вторгся в Цао.
 Цзиньский Чжао Ян отправил сановника Чжао У из Ханьданя с поручением поселить в Цзиньяне 500 семей из Вэй, но тот не оправдал доверия, и Чжао Ян хотел казнить его (по гл.43, казнил). Чжао Цзи (сын Чжао У) и Шэ Бинь подняли мятеж в Ханьдане, цзиньский правитель послал Цзи Циня осадить город.
 Тогда Чжао Цзи (по «Ши цзи», сам У) совместно с дядей Чжунхан Инем (Сюнь Инем) и Фань Цзи-и (Фань Цзи-шэ) в 10 луне напал на Чжао Яна, тот бежал в Цзиньян, его окружил Дин-гун. Сюнь Ли обратился к гуну с требованием наказать за смуту Фань и Чжунхан, а не только Чжао Яна. При обороне Цзиньяна (битва при Сяи) слуга Чжао Цзянь-цзы (Чжао Яна) Дун Ань-юй отличился (эпизод 194 «Го юй»). Наместник Цзичжи Фань Гао-и восстал, поддержав Чжао Яна.
 Сюнь Ли (из клана Чжи), Хань Бу-синь (Хань Бу-нин) и Вэй Чи (Вэй Сян) из вражды к Фань и Чжунхан в 11 луне по приказу гуна двинули свои отряды против них, а те восстали. Тогда войска цзиньского правителя разбили Фань и Чжунхан, в день дин-вэй они бежали в Чжаогэ и закрепились там. По просьбе родов Хань и Вэй гун простил Чжао Яна, который в 12 луне, в день синь-вэй сдался, прибыл в столицу, гун заключил с ним союз и назначил на прежний пост.
 В Цзинь Чжао Ян напал на земли родов Фань и Чжунхан. Чжао Ян назначил наместником Цзиньяна Инь До (эпизоды 195, 196 «Го юй»).
 Зимой сесцы убили своего князя Би.
 Конфуций прибыл в Вэй и поселился в доме Янь Чжо-цзоу. Ему установили такое же содержание, как в Лу, но затем он поссорился с князем и через 10 месяцев уехал.
 Умер правитель Юэ Юнь Чан, ему наследовал Гоу Цзянь (эра правления 496—465, именовался ваном).

См. также

Примечания